Wartenau (Hamburg), een straat in Hamburg
Wartenau (metrostation), een station van de Hamburgse metro